Blocker steht für

 ein Arbeitsgerät zur Bodenpflege, siehe Bohnerbesen

Person:
 Dan Blocker (1928–1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Dirk Blocker (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler
 Jasmine Blocker (* 1992), US-amerikanische Leichtathletin
 Maurice Blocker (* 1963), US-amerikanischer Boxer
 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blocker (Florida), im Leon County
 Blocker (Oklahoma), im Pittsburg County

Sonstiges:
 Blocker Waterhole, See im Val Verde County, Texas
 Blocker Mine, Mine im Tuscaloosa County, Alabama

Siehe auch:
 Blocker Lake
 Blöcker
 Blogger